

Cinema 
 Samoa (52nd Street) – film del 1937 diretto da Harold Young
 Samoa  (Return to Paradise) –  film del 1953 diretto da Mark Robson
 Samoa  – cortometraggio del 1956 diretto da Ben Sharpsteen

Geografia 
 Isole Samoa – arcipelago dell'oceano Pacifico, che comprende due distinte entità politiche:
 Samoa – Stato indipendente nella parte occidentale dell'arcipelago;
 Samoa Americane –  territorio non incorporato degli Stati Uniti d'America nella parte orientale dell'arcipelago.
 Samoa – census-designated place dello Stato di California, negli Stati Uniti d'America